

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera

Nazionale
Nel 2009, con la Nazionale U-20 ha disputato il Campionato sudamericano di categoria, scendendo in campo in 5 occasioni senza andare a segno.

Collegamenti esterni